Kathrin Zettel, avstrijska alpska smučarka, * 5. avgust, 1986, Scheibbs, Avstrija.

Kathrin Zettel je v skupnem seštevku svetovnega pokala osvojila najboljšo uvrstitev s četrtim mestom v sezoni 2008/09, v seštevku disciplin pa je osvojila dve drugi mesti v veleslalomu in eno v slalomu ter dve tretji mesti v kombinaciji. Skupno je v svetovnem pokalu osvojila devet zmag, sedem v veleslalomu in dve v slalomu, in 50 uvrstitev na stopničke. V svetovnem pokalu je tekmovala enajst sezon, med 2003/04 in 2014/15. Na olimpijskih igrah je osvojila bronasto medaljo v slalomu leta 2014 v treh nastopih na olimpijskih igrah. Na svetovnih prvenstvih je osvojila naslov svetovne prvakinje v superkombinaciji leta 2009 ter dve srebrni medalji v slalomu in na ekipni tekmi. 13. julija 2015 je napovedala konec svoje kariere v starosti osemindvajset let.

Svetovni pokal

Skupni seštevek

Zmage

Sklici

Zunanje povezave 

 

Avstrijski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Avstrijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2006
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014